Жан-Марк Габод (, ) — французский философ, профессор.

Биография 
Габод родился в 1928 году в Гроле. Он учился в Тулузском университете и получил докторскую степень в 1972 году.

В 1991 году Габод стал деканом философского факультета  и президентом Тулузского философского общества (Société toulousaine de philosophie). В октябре 2011 года он почтил память своего хорошего друга философа  посвящённым ему докладом «La Pensée Anticipatrice de Michel Clouscard».

Жан-Марк Габод умер 24 июля 2020 года в Тулузе в возрасте 92 лет.

Публикации

Книги 
 La psychologie contemporaine. Méthodes et applications sociales (1960)
 Le jeune Marx et le matérialisme antique (1970)
 Liberté et raison. La liberté cartésienne et sa réfraction chez Spinoza et chez Leibniz (1970, 1972, 1974)
 Philosophie de la scolarisation, des années 1880 aux années 1980 (1987)
 Un demi-siècle de philosophie en langue française, 1937—1990. Historique de l’Association des Sociétés de philosophie de langue française (ASPLF) (1990)
 Jean Jaurès philosophe (2000)
 La philosophie de la culture grecque (2005)
 Pour la philosophie grecque (2005)
 Raison et liberté (2005)

Статьи 
 «Descartes-Spinoza et le mouvement historique de la rationalité» (1977)
 «Penseurs hétérodoxes du Monde Hispanique. Préface de Pierre-Maxime Schuhl» (1977)
 «Alain Guy, Vivès ou l’Humanisme engagé. Présentation, choix de textes, biographie, bibliographie» (1977)
 «Pierre Magnard, Nature et histoire dans l’apologétique de Pascal» (1977)
 «Spinoza, la pratique et la politique» (1978)
 «Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel» (1981)
 «Apogée spinoziste du rationalisme» (1989)
 «Cosmos économique» (2003)

Сборники 
 Les chemins de la raison. XXe siècle : la France à la recherche de sa pensée (1997)

Тезисы 
 La philosophie de la paix de Jean Jaurès : de son développement et de son articulation en idée et en action (1990, Marie Bertin)
 Violence et société chez Spinoza (1991, Thérèse Bellè Wangué Sam)

Примечания 

Родившиеся в департаменте Тарн
Профессора
Преподаватели Тулузского университета
Философы Франции XX века